Göteborgs BK kan vara:

Göteborgs Badmintonklubb
Göteborgs Bandyklubb
Göteborgs Bollklubb